Adam Baworowski (1782–1852)
 Adam Baworowski (1913–1942)